Haploskupina I může znamenat:

 Haploskupina I (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina I (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA